

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
  Kiedrzyn est un village dans la powiat de Białobrzegi 
  Kiedrzyn est un village dans la powiat de Radom